Meury est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Anne-Laure Meury (1964-), actrice française ;
 Thierry Meury (1966-), humoriste suisse.

Patronyme français